В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву-Франьєре 6-3, 4-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Зіна Гаррісон (2-ге коло)
  Мануела Малєєва-Франьєре (фінал)
  Лорі Макніл (півфінал)
  Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)
  Катарина Малеєва (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)

 Відсутня
 Кейт Гомперт (3-тє коло)
 Відсутня
 Катрін Танв'є (2-ге коло)
 Маріанн Вердел-Вітмаєр (1-ше коло)
 Ліса Бондер-Крайсс (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA Swiss Open